Ка́рен Дэ́вид (; род. 15 апреля 1979, Шиллонг) — канадская актриса индийского происхождения.

Ранние годы 
Карен Шеназ Дэвид родилась в городе Шиллонг, Индия. Её отец имеет еврейское происхождение и родом из Мадраса, а мать — кхаси и китайского происхождения. У Карен есть старшая сестра Трейси. Детство она провела в Торонто, Канада. В 17 лет Карен получила стипендию музыкального колледжа Беркли в Бостоне. Затем некоторое время изучала актёрское мастерство в Школе Гилфорда в Англии.

Карьера 
В 2000 году Дэвид начала карьеру певицы, а в 2002 году — актёрскую карьеру. В 2008 году она сыграла роль Лейлы в фильме «Царь скорпионов 2: Восхождение воина».

В 2014 году Дэвид получила одну из основных ролей в сериале канала ABC «Галавант». В 2016 году она сыграла роль принцессы Жасмин, появившейся в шестом сезоне американского сериала «Однажды в сказке».

В 2017 году Дэвид была номинирована на премию Behind the Voice Actors Awards в категориях «Лучшая актриса озвучивания второго плана в видеоигре» и «Лучший ансамбль озвучивания в видеоигре» за озвучивание игры Mirror’s Edge: Catalyst.

Личная жизнь 
В 2013 году Дэвид вышла замуж за шведского автора песен и музыкального продюсера Карла Райдена.

Фильмография

Примечания

Ссылки